Virtual Private Server
 Video Programming System
 VPS – fiński klub piłkarski.